«Своими руками» — дебютный альбом хеви-метал-группы «Скорая помощь». Был записан в октябре 1989 года, в I Студии Дома Радио звукорежиссёром Михаилом Кияковым, часть партий бас-гитары на котором записал Александр Федоров. На следующий год фирма «Мелодия» издала три песни из альбома на сингле. Впервые издан на CD в 2008 году.

Список композиций 
 Время прозреть;
 Падший ангел;
 Последний шанс;
 Шаг на эшафот;
 Моя душа (Последний визит);
 Извержение;
 Пламя гнева;
 Сосед;
 Жив или нет (Сосед-2) (Bonus Track);
 Изгоните беса (Bonus Track);
 Рок-н-ролл Стайер (Bonus Track);
 Взять живым (Bonus Track).

Клипы к альбому 
 Шаг на эшафот;
 Моя душа (Последний визит).

Участники записи 
 Алексей Поляков — вокал,
 Валерий Петров — гитара,
 Сергей Титов — гитара,
 Игорь Григорьев — бас-гитара,
 Евгений Павлов — ударные.

Ссылки 
 http://www.metalrus.ru/page-al-band_firs_aid-pg-2.html
 Рецензия на альбом «Своими руками» в журнале Dark City № 43, 2008 год

Примечания 

Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Дебютные альбомы 1989 года
Альбомы группы «Скорая Помощь»
Альбомы Metalism Records